Мочанов:

 Мочанов Юрій Олексійович — російський археолог, автор палеолітичних знахідок
 Мочанов Олексій Юрійович — український автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, телеведучий, тест-пілот, за фахом — історик